Анри́ Фурнье́ ():* Фурнье, Анри (1877—1945) — французский генерал.
 Фурнье, Анри (1800—1888) — французский издатель, автор «Трактата о типографии» (1825).
  (1830—1904) — французский публицист и политический деятель.
 Ален-Фурнье (, псевдоним; настоящее имя Анри Фурнье, 1886—1914) — французский писатель, известный романом «Большой Мольн» (1913) и французской литературной премией в его честь. Примечания